Красные Ударники — посёлок в Володарском районе Нижегородской области. Входит в состав Мулинского сельсовета. Население  человека

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 77 км, до районного центра города Володарска 26 — км. Абсолютная высота 101 метр над уровнем моря.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  75% из 8 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)